Мари́я Алекса́ндровна Гóрбань (род. 26 декабря 1986, Ярославль , СССР) — российская актриса театра и кино, телеведущая.

Биография и карьера 
Родилась 26 декабря 1986 года в Ярославле: её отец — Александр Горбань (1960—2015) был актёром, а затем режиссёром в драматическом театре им. Ф. Волкова, мать — Лариса Зиброва, актриса Ярославского ТЮЗа. Когда Марии было 6 лет, её семья переехала в Москву.

В 2007 году окончила актёрский факультет ГИТИСа (курс Бориса Морозова). Дипломные спектакли: «Безымянная звезда» Михаила Себастьяна, «Три сестры» А. П. Чехова, «Мандат» Николая Эрдмана.

Впервые на экране появилась в популярном молодёжном телесериале «Простые истины», куда её привёл уже снимающийся там брат Алексей Сутягин.

В 2006 году озвучивала Красавицу в аудио-спектакле «Бесценное сокровище».

В феврале 2010 года снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim, а в июне 2011 — появилась на обложке XXL.

В апреле 2012 года стала соведущей программы «90×60×90» на телеканале «Россия-2».

В 2012-2016 годах снималась в сериале «Кухня» в роли (бывшей) жены Дмитрия Нагиева Кристины Семёновны. 

Член жюри шоу "Маска. Танцы" на телеканале СТС (с 2022 года).

Личная жизнь 
Жила гражданским браком со словацким защитником московского «Локомотива» Яном Дюрицей. Пара рассталась в 2011 году.

22 октября 2013 года вышла замуж за осветителя Олега Филатова.

6 сентября 2014 года родила дочку Стефанию.

В начале 2021 года Мария вышла замуж за Кирилла Зоткина.

5 августа 2021 года Мария родила сына Нилана.

Роль в клипах 
 2004 год — «Время», исполняет Ираклий Пирцхалава.
 2011 год — «По имени Настя», исполняет Эд Шульжевский.
 2018 год — «Останься со мной», исполняет Майкл Як.

Роли в театре 
 «Женитьба Бальзаминова» А. Н. Островского — Анфиса
 «Перебор» Бергера Херберта — Ненси
 «Шикарная свадьба» Робина Хоудона (реж. Владимир Устюгов)

Съёмки в рекламе 
 В 2017 году совместно с Дмитрием Нагиевым снялась в рекламном ролике МТС.
 В 2018 году снова снялась в рекламе МТС, исполняя роль жены Дмитрия Нагиева.

Фильмография

Телеведущая 
 В апреле 2012 года стала соведущей программы «90×60×90» на телеканале «Россия-2».
 7 августа 2018 года стала соведущей программы «Орёл и решка. Россия» на телеканале «Пятница!». В 2019 году стала ведущей целого сезона совместно с Марией Миногаровой. 
 6 апреля 2019 года стала соведущей программы «#ЯЖеМать» («Супер»).

Призы и награды 
 «Фестиваль визуальных искусств» — победа в номинации «Самая обаятельная злодейка» (за фильм «Розыгрыш», июль 2008).
 Премия «Звёздный мост» в области аудиовизуальных искусств — награда в номинации «Актриса» (за фильм «Розыгрыш», 25 ноября 2008).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Актрисы озвучивания России
Ведущие телепередачи «Орёл и решка»